Burke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Horace Reagan Burke
 Russel L. Burke